Cungkup (Kunduran)
 Cungkup (Pucuk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing